Canardia garonnensis és una espècie extinta de dinosaure lambeosaurí aralosaurini, conegut a partir de material fòssil trobat a la formació de Marnes d'Auzas (Maastrichtià de l'Alta Garona, al sud de França. L'espècie fou descrita per Albert Prieto-Márquez, Fabio M. Dalla Vecchia, Rodrigo Gaete i Àngel Galobart l'any 2013.

C. garonnensis visqué a la zona dels actuals prepirineus francesos fa entre 68 i 66 milions d'anys. Les restes d'aquesta espècie trobades al jaciment de Larcan correspondrien a un dels darrers dinosaures europeus, car eren sota una capa amb alt contingut d'iridi, que es considera una prova de l'impacte del meteorit que causà l'extinció d'aquest grup.

Aquesta nova espècie es considera un membre primitiu dels lambeosaurins, un grup caracteritzat per la presència de crestes òssies a la part superior del crani. No hi ha acord entre la comunitat científica sobre la funció d'aquestes crestes. Una de les hipòtesis és que seria una mena de caixa de ressonància per permetre la comunicació entre els animals de la mateixa espècie. C. garonnensis hauria estat emparentat estretament amb l'espècie Aralosaurus tuberiferus, descoberta al Kazakhstan.

Els fòssils de Canardia correspondrien a un animal de mida relativament petita dins dels dinosaures, fet que es pot explicar per la condició d'insularitat en la qual va viure aquesta espècie. Fa 67 milions d'anys, França i bona part de la península Ibèrica formaven part d'una gran illa que formava part de l'arxipèlag Europeu. Els animals de grans dimensions que viuen en illes tendeixen a presentar unes dimensions inferiors a la dels seus parents continentals, fenomen que és conegut com a 'nanisme insular'.

Els avantpassats de Canardia haurien arribat a Europa des d'Àsia fa uns 70 milions d'anys.

Filogènesi 
Cladograma basat en l'anàlisi de Prieto-Márquez et al., 2013:

Referències 

Hadrosàurids